́
Шарков — російське прізвище. Відомі носії:
 Шарков Артем Володимирович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (2023).
 Шарков Олександр Костянтинович (1945—2017) — український державний діяч, начальник Головного управління розвідки Служби безпеки України, генерал-майор.